Эрида может означать:
 Эрида — древнегреческая богиня раздора.
 Эрида (136199 Eris) — карликовая планета Солнечной системы, ранее известная как 2003 UB313.
 (718) Эрида — астероид главного пояса.